Ферла́нд () — фамилия. Известные носители:

 Ферланд, Даниэль (род. 1971) — американская актриса и певица.
 Ферланд, Джодель (род. 1994) — канадская актриса.

См. также 
 Ферленд, Гай
 Менди, Ферлан